Крастс ( — «берег») — латышская фамилия.

Известные носители:
 Крастс, Гунтарс (род. 1957) — премьер-министр Латвии в 1997—1998 гг.
 Крастс, Улдис (1943—2022) — ливский поэт.